Ingram může být:

příjmení
 Johann von Ingram (1806–1870) – rakouský šlechtic a politik německé národnosti
 Martha Rivers Ingram (* 1935) – americká miliardářka

ostatní
 Ingram MAC-10 – kompaktní samopal americké výroby